Черепово — деревня в Великолукском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Борковская волость».

Расположена на юго-западе района, на восточном побережье озера Балаздынь, в 49 км к юго-западу от центра города Великие Луки и в 5 км к северо-западу от волостного центра деревни Борки.

Население 
Численность населения деревни по оценке на 2000 год составляла 1 человек, на 2010 год — 2 человека.

Примечания 

Населённые пункты Великолукского района